Дванадцять стільців — роман Ільфа і Петрова

Існує також декілька екранізацій цього роману

 Дванадцять стільців (1966) — радянський фільм Олександра Белінського.
 Дванадцять стільців (1970) — американська стрічка режисера Мела Брукса.
 Дванадцять стільців (1971) — радянська стрічка режисера Леоніда Гайдая.
 Дванадцять стільців (1976) — радянський мюзикл режисера М. А. Захарова.
 Дванадцять стільців (2005) — російсько-український двосерійний телевізійний мюзикл.